Айтба́ев — тюркская русифицированная фамилия. Известные носители:

 Айтбаев, Аслан Булатович (род. 1990) — казахстанский шахматист.
 Айтбаев, Базылбек (1926—1986) — киргизский колхозник, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
 Айтбаев, Берик Ромазанулы (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Айтбаев, Габбас (1882—1929) — казахский певец.
 Айтбаев, Салихитдин Абдысадыкович (1938—1994) — казахский советский художник-график.
 Айтбаев, Сыдыкалы (1909—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Айтбаев, Таштемир Сыдыгалиевич — первый секретарь Нарынского обкома КПСС.
 Айтбаев, Умирзак Айтбаевич (1936—2020) — казахстанский филолог.